Bargauer Horn steht für: 

 Bargauer Horn (Naturschutzgebiet), auf dem Gebiet der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bargauer Horn (Berg)